La línea N3 puede referirse a distintas líneas de transporte:
 La línea 13 de la ciudad de Córdoba (), antes denominada N3;
 La línea N3 de la empresa municipal de autobuses de Madrid ();
 La línea N3 de los Transportes Urbanos de Zaragoza ().